Žiče (Domžale), een plaats in de Sloveense gemeente Domžale
 Žiče (Slovenske Konjice), een plaats in Sloveense gemeente Slovenske Konjice

Zie ook 

 Zice